Németország
Rausdorf, település Schleswig-Holstein tartományban
Rausdorf, település Türingiában